Chasselas (vi), és una varietat de raïm típic de Suïssa.
 Chasselas (Saona i Loira), és un municipi francès, situat al departament de Saona i Loira.

Pàgines de desambiguació